Rubik Ernő (1910–1997) gépészmérnök, feltaláló, repülőmérnök, cserkésztiszt
 Rubik Ernő (1944) építész, belsőépítész, feltaláló, játéktervező, egyetemi tanár
 Rubik Ernő Zoltán (1981) zenész, zeneszerző, jazz-zongorista